Виталий Юрьевич Безгин (; род. 18 апреля 1990 года, Евпатория, Крымская область) — украинский частный предприниматель, политик. Работает в сфере рекламы, дизайна и коммуникаций.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

С 2012 по 2015 год Безгин работал креативным директором рекламного агентства SCU KYIV.

С 2016 года — эксперт Офиса эффективного регулирования BRDO.

Соучредитель и председатель ОО «Альянс действий».

Участник инициативы «Кадровый резерв Украины».

Политическая деятельность 
С 2016 по 2017 год — член бюро Киевской городской партийной организации «Демократического альянса». Был членом правления партии (2017—2018).

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 77 в списке. На время выборов: эксперт по коммуникациям и дизайну Офиса эффективного регулирования, беспартийный. Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства.

7 декабря 2020 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Члены партии «Демократический альянс» (Украина)